Дени́с Дени́сов:
 Денисов, Денис Борисович (род. 1969) — советский и российский хоккеист.
 Денисов, Денис Валерьевич (род. 1981) — российский хоккеист.